Germán Ríos Linares es una de las parroquias en las que se divide el municipio Cabimas del estado venezolano de Zulia. Para el 2012 tiene una población aproximada de 46.195 habitantes según el INE.
Fue nombrada en honor al presidente del consejo municipal del Distrito Bolívar(1959 - 1964) Br. Germán Ríos Linares.

Historia 

 : primeros asentamientos humanos en las riberas del río Mene.
 : para la llegada de los misioneros la región estaba habitada por indígenas Caquetíos de lengua arawaka.
 : con la exploración petrolera la compañía Venezuelan Oil Concessions (V.O.C), hace el trazado de las carreteras F, G y H y las avenidas 31, 32, 33, 34 como vías de acceso a sus pozos petroleros.
 1936 con la construcción de la carretera Lara - Zulia, la carretera F se conecta con esta dándole una nueva salida a Cabimas.
 El poblamiento del área se ve delimitado por las lagunas.
 1960 las inundaciones en el sector el Cardonal el cual fue totalmente destruido, llevan al gobierno nacional a reubicar a sus habitantes en el nuevo sector Los Laureles.
 1968 la avenida Pedro Lucas Urribarrí conecta las poblaciones de Cabimas y Santa Rita.
 1974 termina la construcción de la urbanización los Laureles.
 1983 funcación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), estableciendo su sede principal en el sector los Laureles.
 1989 junto con la creación del municipio Cabimas se crea la parroquia Germán Ríos Linares.
 1995 la parroquia pierde territorio para la creación de la parroquia San Benito.
 1998 construcción de los bohíos en la entrada de Cabimas.
 2006 Petrocabimas establece su sede en la Av Intercomunal con carretera F.
 2008 construcción de los módulos policiales (alcabalas) de la F y la H.

Ubicación

La parroquia Germán Ríos Linares limita al norte con el municipio Santa Rita en el río Mene, al oeste con la parroquia parroquia Ambrosio (av Intercomunal) y el Lago de Maracaibo, al sur y al este con la parroquia parroquia San Benito (carretera H y carretera Lara - Zulia).

Sectores

Algunos sectores de la parroquia Germán Ríos Linares son:

 Los Olivos (Cabimas)
 Don Bosco (Cabimas)
 Francisco de Miranda (Cabimas)
 Bello Monte (Cabimas)
 Barrio Campo Alegre
 Barrio 12 de Octubre
 Barrio 19 de Abril
 Barrio Getsemaní
 Los Rosales
 Plaza Lago
 Ciudad Sucre (Cabimas)
 Barrio Simón Bolívar
 Barrio Sucre
 Barrio Federación
 Los Hornitos
 Los Pozones
 Los Laureles (Cabimas)
 Barrio 10 de Febrero (Monte Verde)
 Barrio Isabelino Palencia
 Barrio Luis Fuenmayor
 Barrio Roberto Lückert

Zona residencial

La zona urbana de la parroquia está delimitada por lagunas naturales que cercan los sectores Los Olivos, Don Bosco, los Hornitos, Francisco de Miranda y Sucre. La mayor de ellas es la laguna el Mene ubicada en la desembocadura del río Mene que marca el límite entre los municipios Cabimas y Santa Rita, la laguna es usada para pesca artesanal y el sector los hornitos fue hecho ocupando parte de la laguna a fines de la década de 1990, tal y como décadas atrás se hizo Guavina. Los sectores planificados son Los Laureles, Sucre II y Sucre III, los 2 últimos inaugurados por la alcaldía como expansión del perímetro urbano de la ciudad, aunque actualmente todos gozan de los servicios.

H7 son las casas y haciendas en el extremo donde la carretera H llega a la Lara - Zulia, allí se construyó en el 2007 un moderno distribuidor San Benito como parte de la ampliación de la H y la Lara - Zulia, dándole una salida alternativa a Cabimas. El sector H7 recibe su nombre del Patio de Tanques y la estación de flujo que existe en ese sector, llamados así a su vez por el sistema de coordenadas establecidos por las petroleras H norte - sur, 7 oeste - este.

Vialidad y transporte

Las líneas de Bello Monte (sector Bello Monte Cabimas, H y Cabillas (carretera H y Los Laureles) y H y Delicias (calle Chile hasta av 34) son las que operan en la parroquia.
La parroquia no cuenta con buena vialidad y se anega con facilidad durante la temporada de lluvias debido a su baja altura topográfica. Sus mejores calles son las carreteras F, G, H y las avenidas 31,32,33,34 y 51 esta última acondicionada por el sector privado.

Actividad económica

La pesca artesanal de peces y camarones con redes se efectúa en la laguna el Mene, la laguna es tan baja que no es necesario usar botes.
La insdustria petrolera está presente con numerosos pozos del campo la Rosa, administrados por Petrocabimas que tiene su sede en la parroquia.
Existen distintos establecimientos comerciales como panaderías, ferreterías, talleres de autos, además de la alfarería Cabimas, plasticol y alza astilleros que están entre las industrias de la parroquia.

Sitios de referencia

 Alfarería Cabimas. Carretera G, av 31.
 Petrocabimas. Asociación para la explotación del campo La Rosa, 60 % PDVSA, 40 % Suelopetrol (privado). Av Intercomunal con carretera F.
 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). Carretera H sector los Laureles.
 Escuela Francisco de Miranda. Carretera F
 Preescolar Indio Mara. Calle Francisco de Miranda.
 CIED. Escuela técnica de PDVSA. Carretera H.
 Complejo turístico Laguna Azul. Entre el río Mene y el distribuidor el Rosario a orillas del Lago de Maracaibo.
 Distribuidor el Rosario. Entrada de Cabimas, av Intercomunal con av Andrés Bello y av Pedro Lucas Urribarrí.
 Distribuidor H7. Entrada de Cabimas, carretera H con carretera Lara - Zulia.
 Residencias Copaiba. Edificio de 14 pisos, carretera H
 Estación de Servicio Mobil. Antigua CVP, av Intercomunal con carretera F al frente de Petrocabimas.
 Panadería Interpan. Entrada de la carretera G con av Intercomunal.
 Energía Eléctrica de la Costa Oriental (ENELCO). Carretera H con av 32.

Referencias

 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
 Humberto Ochoa Urdaneta. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. 
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1

Germán Ríos Linares